Forbidden Zone est un film américain réalisé par Richard Elfman en 1982.
 Forbidden Zone est une bande dessinée de Mo-cdm publiée en 2004.
 Forbidden Zone est une librairie bruxelloise spécialisée dans la bande dessinée et les objets ParaBD.